

Ліґота-Ксьонженца — село в гміні Намислув Намисловського повіту Опольського воєводства
 Ліґота-Ксьонженца — село в гміні Рудник Рациборського повіту Сілезького воєводства